Кири́лл Петро́в:
 Петров, Кирилл Андреевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Петров, Кирилл Валентинович (род. 1990) — украинский футболист.